Doe or Die - pierwszy studyjny album amerykańskiego rapera AZ

Lista utworów

Twórcy 
 AZ - wykonawca
 Nas - wykonawca
 Amar Pep - producent, wykonawca
 Buck Wild - producent
 Void Caprio - inżynier dźwięku
 D/R Period - producent
 John Gamble - inżynier dźwięku
 Jack Hersca - inżynier dźwięku
 John Kogan - inżynier dźwięku
 L.E.S. - producent
 Lunatic Mind - producent
 Henry Marquez - kierownictwo artystyczne
 N.O. Joe - producent
 Joe Pirrera - inżynier dźwięku
 Pete Rock - producent
 Starr Strukk Producent
 Erica Scott - śpiew
 Ski - miksowanie
 Jamey Staub - inżynier dźwięku
 Jason Vogel - inżynier dźwięku
 Lindsey Williams - producent wykonawczy
 Miss Jones - śpiew
 Barsham - performer
 Spunk Biggs - producer
 Lunatic mind - producer
 Loose - producer

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy AZ
Albumy EMI
Albumy hip-hopowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1995
Albumy wyprodukowane przez Buckwilda